Blässe steht für:

Blässe, bleiches oder fahles Aussehen der Haut oder einer Farbe
 Blässe (Schochenspitze) (1961 m), Nebengipfel der Schochenspitze in den Allgäuer Alpen
 Blässe (Band), eine deutsche Band

Personen:
 Anna Blässe (* 1987), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Bläse
 Bläss
 Blesse
 Blaisse